Ulica Fabryczna – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Fabryczna w Lublinie
 Ulica Fabryczna w Warszawie

Fabryczna